Roman Suszko – ukraiński wojskowy i polityk
 Roman Suszko – polski logik